

Persone
 Bartolommeo Torregiani (...-1674) – pittore italiano
 Gustavo Enrique Torregiani (1962) – giocatore di biliardo argentino
 Luigi Maria Torregiani o Torriggiani (1697-1777) – cardinale italiano
 Vincenzo Torregiani (1742-1770) – pittore italiano

Altro
 Omicidio di Pierluigi Torregiani – omicidio commesso a Milano nel 1979